Фон-Роме́-Одейо́-Віа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південь від Парижа, 195 км на південний захід від Монпельє, 75 км на захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 936 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1893,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фон-Роме-Одейо-Віа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фон-Роме-Одейо-Віа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї